Saviano – comune italiano
 Nick Saviano (1956) – tennista statunitense
 Roberto Saviano (1979) – scrittore e giornalista italiano
Roberto Saviano: uno scrittore sotto scorta – docu film del 2016 diretto da Pif
 278447 Saviano – asteroide della fascia principale intitolato a Roberto Saviano

Pagine correlate
 Saviane